Ishara ist der Name von:

Išḫara, mesopotamische und hethitische Eidgöttin
Ishara, kleine Stadt in Nigeria
Ishara Yar, Schwester von Tasha Yar in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert
Babu Ram Ishara  indischer Filmregisseur und Drehbuchautor.